Ежегодно 6 января в Лаосе в память о победе военно-политической силы Патет Лао над королевским войском отмечают день Патет Лао. Празднование общественного дня - дня Патет Лао сопровождается карнавалами по главным улицам центральных городов страны.

История 
Гражданская война, в которой партизаны одержали победу, продлилась с 1960 по 1973 год. Под термином Патет Лао (на языке лао — Страна Лао) в разное время подразумевались совершенно различные организации, но тем не менее его можно считать общим понятием, характеризующим социалистические военные и политические силы в Лаосской Народно-Демократической Республике. В 1950 году была образована первая организация, гордо носившая название Патет Лао - Единый национальный фронт Лаоса. Немногим позднее, уже в 1956 году, это наименование перешло к патриотическому фронту Лаоса.

Как бы то ни было, именно Патет Лао, при поддержке демократической республики Вьетнам, при борьбе с королевскими войсками Лаоса в 1975 году одержала победу. По итогам гражданской войны был совершён государственный переворот и окончательная ликвидация монархии. И именно это событие принято ежегодно отмечать 6 января.

Примечания 

Праздники по алфавиту
Праздники Лаоса
События января